Sant Serni o Sant Sadurní de Tolosa (primera meitat del segle III), primer bisbe de Tolosa i màrtir
 Topònims:
 Tossal de Sant Serni, muntanya del Pont de Suert a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Sant Sadurní (Avinyó), muntanya al municipi d'Avinyó a la comarca del Bages
 Sant Serni (antic municipi), municipi del Pallars Jussà agrupat el 1970 amb els d'Aransís i Sant Salvador de Toló per a formar el municipi de Gavet de la Conca
 Cingles de Sant Sadurní, unitat de relleu al municipi de Gallifa (Vallès Occidental) que separa l'altiplà del Moianès de la depressió del Vallès
 Entitats de població:
 Sant Sadurní d'Anoia, vila i municipi de la comarca de l'Alt Penedès
 Sant Sadurní d'Osormort, municipi de la comarca d'Osona, a la vall de la riera Major
 Sant Sadurní de l'Heura, poble del Baix Empordà que des del 1973 forma part del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
 Sant Sadurní de Sovelles, entitat de població del municipi de Les Llosses (Ripollès)
 Sant Serni (Gavet de la Conca), entitat de població del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Serni (Torà), entitat de població del municipi de Torà (Segarra)
 Edificis:
 Estació de Sant Sadurní d'Anoia, estació de ferrocarril propietat d'ADIF de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)
 Església de Sant Sadurní, diversos indrets
 Sant Serni de Cabó, església romànica de Cabó (Alt Urgell)